Mit Magdeburg-Leipziger Eisenbahn ist gemeint

 die Magdeburg-Köthen-Halle-Leipziger Eisenbahngesellschaft, kurz Magdeburg-Leipziger Eisenbahn-Gesellschaft
 deren Stammstrecke, die Bahnstrecke Magdeburg–Leipzig